Gorsleben – frazione della città tedesca di An der Schmücke
 Gorsleben – frazione del comune tedesco di Salzatal
 Rudolf John Gorsleben – giornalista e drammaturgo tedesco